Refojos - lugar na freguesia de A Ver-o-Mar
 Refojos de Basto - freguesia do concelho de Cabeceiras de Basto
 Refojos de Riba de Ave - freguesia do concelho de Santo Tirso

Você pode também estar à procura, por paronímia, de:

 Refóios do Lima - freguesia do concelho de Ponte de Lima

Desambiguação